50. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 1985 organizowane przez IIHF odbyły się po raz szósty w stolicy Czechosłowacji - Pradze. Turniej grupy A odbędzie się w dniach 17 kwietnia - 3 maja. Oto miejsca pozostałych rozgrywek:
 Grupa B: Fryburg
 Grupa C: Megève, Chamonix i Saint Gervais

W grupie A wystartowało osiem zespołów, które w pierwszej rundzie rozegrały mecze na zasadzie każdy z każdym. Cztery najlepsze zespoły przystąpiły do decydującej rozgrywki o mistrzostwo świata, a cztery ostatnie rozegrały między sobą mecze, których stawką było pozostanie w pierwszej lidze światowej. Jubileuszowe 50. mistrzostwa świata wygrał zespół gospodarzy - Czechosłowacja. Srebrny medal przypadł zespołowi Kanady, a brązowy - Związku Radzieckiego.

Grupa A 
Wyniki

17 kwietnia 1985

18 kwietnia 1985

20 kwietnia 1985

21 kwietnia 1985

23 kwietnia 1985

24 kwietnia 1985

25 kwietnia 1985

26 kwietnia 1985

27 kwietnia 1985

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa spadkowa 
28 kwietnia 1985

30 kwietnia 1985

2 maja 1985

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa mistrzowska 
29 kwietnia 1985

1 maja 1985

3 maja 1985

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa B 
Turniej rozegrany został we Fryburgu. Uczestniczyło w nich 8 drużyn. Najlepsza awansowała do grupy A, a dwie najgorsze spadły do grupy C. Mecze rozegrane zostały między 24, a 31 marca 1985 roku. Awans do Grupy A uzyskała Polska.

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Grupa C 
Turniej rozegrany na francuskich lodowiskach w Chamonix oraz Saint Gervais. Uczestniczyło w nich 8 drużyn. Dwie najlepsze awansowały do grupy B. Mecze rozegrane zostały między 14, a 23 marca 1985 roku.

Tabela

 Pkt = Liczba zdobytych punktów, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramek

Przypisy 

1985
1985 w hokeju na lodzie
Hokej na lodzie w Pradze
Czechosłowacja w XX wieku
Fryburg (miasto w Szwajcarii)
Hokej na lodzie w Szwajcarii
Hokej na lodzie we Francji
1985 w Szwajcarii
1985 we Francji